Ел Чале има више значења:

 Ел Чале (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чале (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику